Bataille de Minorque peut faire référence à plusieurs combats :
 Bataille de Minorque (1756), pendant la Guerre de Sept Ans
 Bataille de Minorque (1939), pendant la Guerre d'Espagne

Mais également à :
 Capture de Minorque (1708), pendant la guerre de Succession d'Espagne
 , pendant la guerre d'indépendance des États-Unis
 , pendant la 

Minorque